Deux navires de la marine américaine ont porté le nom USS La Vallette, nommé en l'honneur du contre-amiral Elie A. F. La Vallette :
  était un destroyer de la classe Clemson, lancé en 1919 et mis au rebut en 1931 ;
  était un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1942 et mis au rebut en 1974.

La Vallette